Dustmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Dustmann, deutscher Ökonom, Carl-Friedrich-von Weizäcker-Preisträger 2020
 Friedrich Wilhelm Dustmann (1901–1997), deutscher Tontechniker beim Film
 Hanns Dustmann (1902–1979), deutscher Architekt
 Louise Dustmann-Meyer (geb. Marie Luise Meyer; 1831–1899), deutsche Opernsängerin und Sopranistin